Остерби може бити:

 Остерби (Крајс Рендсбург-Екернферде), општина у округу Рендсбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Остерби (Округ Шлесвиг-Фленсбург), општина у округу Шлезвиг-Фленсбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.